Турнир Кубок Ломбардии () — ежегодное международное соревнование по фигурному катанию, проводимое итальянской федерацией фигурного катания с 2013 года. Соревнования проходят в итальянских городах. Дважды (2013 и 2015 годы) в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни. Однажды (2014 год) турнир состоялся в самом Милане, а с 2016 году по настоящее время — в Бергамо.

Полное название турнира Трофей Ломбардии — Мемориал Анны Грандольфи. Для сокращения его называют Кубок Ломбардии. Является первым европейским турниром сезона, в котором участвуют взрослые фигуристы.

Изначально фигуристы соревновались в парном, мужском и женском одиночном катании. Соревнования проходят среди взрослых пар, юниоров и новичков. Позже были добавлены танцы на льду (2015 год).

В 2014 году турнир входил в серию Челленджер (CS). В 2016 вновь в серии Челленджер.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания 

Кубок Ломбардии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2013 года